Влади́мир Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Владимир Александрович (1878—1960) — русский и советский художник.
 Кузнецов, Владимир Александрович (род. 1927) —  советский и российский археолог, специалист по истории Северного Кавказа.
 Кузнецов, Владимир Александрович (1953—2020) — советский и российский футболист.
 Кузнецов, Владимир Александрович (1957—2017) — советский футболист.
 Кузнецов, Владимир Александрович (род. 1963) — советский тяжелоатлет.